Рюмийи́-ле-Вод () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бар-сюр-Сен. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10331.

Коммуна расположена приблизительно в 160 км к юго-востоку от Парижа, в 95 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 21 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 465 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 301 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 227 были экономически активными, 74 — неактивными (показатель активности — 75,4 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 227 активных работали 217 человек (117 мужчин и 100 женщин), безработных было 10 (4 мужчины и 6 женщин). Среди 74 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Турель (XVI век). Памятник истории с 1903 года
  (XVI век). Памятник истории с 1840 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об